Дом учёных в городе Дубна является учреждением культуры и местом проведения научных мероприятий.

Основные виды деятельности: культурно-просветительская, выставочная, концертно-театральная, спортивно-оздоровительная. Осуществляет свою деятельность согласно Положению

История 
Создан приказом № 201 директора Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) академика Д. И. Блохинцева от 17 ноября 1958 года. Открыт 18 декабря 1958 года в левом крыле административного здания ОИЯИ, там же находится и поныне.

Поводом для создания стало активное международное сотрудничество ОИЯИ. Стало очевидно, что необходима организация центра, который объединит интересы учёных с разной культурой, создаст обстановку для проведения досуга.

«Фирменными» для Дома учёных Дубны были вечера, устраиваемые разными землячествами (в ОИЯИ было много иностранных сотрудников) по случаю их национальных праздников.

Секции 
водных лыж,
тенниса,
туризма,
горнолыжная,
шахматная.

Лингвистический клуб

Устройство 

Зал заседаний.

Большой зал.

Выставочный зал.

Состоявшиеся мероприятия 

Дни Чешской Республики в ОИЯИ, 28-29 марта 2012 года

Примечания

Ссылки 
Дом ученых 

Дубна
Здания и сооружения Дубны
Культура Дубны
Наука в Дубне
Дворцы и дома культуры Московской области